Siemens C75 — стільниковий телефон фірми Siemens.

Посилання 
 User Manuals / User Guides for C75
  

C
Мобільні телефони, представлені в 2005 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем